Torrey kan som auktorsförkortning betyda:

 Harry Beal Torrey
 John Torrey

Robotskapade auktorsförkortningar